Instinct (gedragspatroon), erfelijk vastgelegd gedragspatroon
Animal Instinct (Tygers Of Pan Tang), een album uit 2008
Animal Instinct (Gary Hoey), een album uit 1993
Animal Instinct (Annemarie Eilfeld), een nummer uit 2010
Animal Instinct (Cranberries), een nummer uit 1999
Animal Instinct (Mobb Deep), een nummer van Mobb Deep van het album Hell on Earth
 Animal Instinct (Commodores), een nummer en single van the Commodores